Kolb steht für:

 Kolb (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Kolb ist der Name folgender Unternehmen:

 Kolb AG, Schweizer Chemieunternehmen
 Hans Kolb Wellpappe, deutscher Verpackungsmittelhersteller
 Personenschifffahrt Gebr. Kolb, deutsches Binnenschifffahrtsunternehmen

Siehe auch:
 Kolb von Wartenberg
 Kolbe
 Kolp